Organisation nationale El Yunque ou plus simplement El Yunque est une société secrète catholique mexicaine.

Notes et références

Bibliographie 
  Álvaro Delgado, El Yunque: La ultraderecha en el poder, México, 2003, Plaza & Janés.  (Ganador del Premio Nacional de Periodismo 2003)
  Álvaro Delgado, El ejército de Dios : Nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México, México, Plaza Janés, 2005.
  Edgar González Ruiz, La última cruzada. De los cristeros a Fox, México, Editorial Grijalbo, 2001.
 Telemundo, Reportage de Telemundo sur El Yunque, 2006 
 Telemundo, Reportage de Telemundo sur El Yunque II, 2006,

Liens externes 
 Álvaro Delgado. El Yunque, su pensamiento, en el Portal INEP.
 Resumen oficial de la entrevista televisada acerca de El Yunque realizada a Álvaro Delgado por Carlos Loret de Mola el 21 de junio de 2004.
 "El Yunque", testimonio de Luis Paredes Moctezuma. Entrevista de Carmen Aristegui en W Radio (archivo sonoro de 10-04-2006)
 Álvaro Delgado. El Yunque, su pensamiento. Portal de INEP
 Galería de fotos del expediente de inteligencia en el AGN (Abren archivo de El Yunque. Periódico AM)
 Un antiguo miembro del Yunque cuenta algunas cosas
 Un experto en pensamiento social católico habla sobre el Yunque

Société secrète ou fraternité
Association ou organisme ayant son siège au Mexique
Association ou organisme lié au catholicisme